Кубинская:

 Кубинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Кубинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

См. также 
 Куба (значения)
 Кубинка (значения)
 Кубинская волость
 Кубинская революция
 Кубинская улица